Lučice (Fojnica), een plaats in de gemeente Fojnica in Bosnië-Herzegovina
 Lučice (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje
 Lučice (Tsjechië), een Tsjechische gemeente in de regio Vysočina